

Plaatsen 
Karan (Mali), een plaats in Mali
Karan (Servië), een plaats in Servië

Personen 
Ümit Karan, een Turkse voetbalspeler
Goran Karan, een Kroatische zanger
Donna Karan, een Amerikaanse modeontwerpster
Anna Karan of Anna Karen, een Britse actrice

Overig 
Karan (voornaam), een Indiase voornaam
Karan (stripreeks), een Belgische stripreeks van Francois Craenhals